"Biquíni de Natal" é o primeiro single do cantor brasileiro Marcos Almeida, além de ser o primeiro registro do músico em carreira solo, lançado em dezembro de 2014 pela gravadora Som Livre.

Após sua saída do Palavrantiga, Marcos Almeida passou a trabalhar em um som menos pautado no rock, como sua antiga banda e mais próximo da música popular brasileira. A canção foi escrita pelo próprio cantor e produzida por Jordan Macedo. Contém um arranjo de cordas escrito por Marcelo Rauta.

Sobre a composição, Almeida disse: "Biquíni de Natal é como imagino Cristo nos trópicos, é o céu se estendendo sobre a praia, é a paz que sinto quando vejo reconciliadas Nele identidade e eternidade, Brasil e Reino, pertencimento e jornada."

Ficha técnica
Marcos Almeida - vocais, composição, arranjo, violão
Jordan Macedo - produção musical
Marcelo Rauta - arranjo de cordas

Singles de 2014
Canções gravadas por Marcos Almeida